Десіслава Ніколова (21 грудня 1991) — болгарська волейболістка, догравальник. Гравець національної збірної.

Клуби

Джерела 
 
 
 
 

Болгарські волейболістки
пляжні волейболісти
Волейболістки «Прометея»
Спортсмени Софії
Спортсмени Анкари